Alcinoe är ett släkte av kammaneter. Alcinoe ingår i familjen Ocyropsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Alcinoe